Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let je každoročně pořádaný turnaj pro národní hokejové týmy do 18 let z celého světa. Turnaj je pořádán Mezinárodní hokejovou federací IIHF. Koná se od roku 1999 jako nástupnický turnaj po Mistrovství Evropy juniorů v ledním hokeji.

Výsledky

Medailová tabulka 
Po Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2022

Účast jednotlivých zemí

1999 – 2023

Související články 
 Žebříček IIHF
 Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji
 Mistrovství světa v ledním hokeji

Externí odkazy 
 

 

de:Eishockey-Weltmeisterschaft#A-WM der männlichen Junioren (U-18)